S14, S.14 ou S-14 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Fokker S.14 Machtrainer, un avion néerlandais ;
 HMS Onslaught (S14), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Letov S-14, un avion tchèque ;
 , un sous-marin américain ;
 Short S.14 Sarafand, un hydravion britannique.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à l’écart des..., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 Automobile
 Nissan S14, un modèle du constructeur japonais Nissan.

 Autoroute
  Voie rapide polonaise S14, périphérique ouest de Łódź.

Train
  Ligne S14 du Service ferroviaire suburbain de Milan en Italie ;
  Ligne S14 du RER Argovien en Suisse ;
  Ligne S14 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres